Socket FM1 – процесорний роз'єм, призначений для ранніх процесорів AMD APU A-серії ("Llano") і процесорів Athlon II, яка є A-серія без відеоядра. Конструктивно є -роз'єм з 905 контактами, який розрахований на установку процесорів в корпусах типу PGA. Використовувався з 2011 року Його прямими наступниками були Socket FM2 (вересень 2012 р.) і Socket FM2+ (січень 2014 р.), а Socket AM1 (січень 2014 р.) орієнтований на малопотужні системи на кристалі.

Чипсети 
Для Socket FM1 випущені такі чипсети AMD: A45, A50, A55, A60, A68, A70, A75, A85.

Список процесорів 
AMD випустив кілька моделей представників серій Athlon, A8, A6 і А4 для Socket FM1, проте їх послідовники, що вийшли в 2012 році, на ядрі під кодовим ім'ям Trinity, вже не сумісні з цією платформою.

Огляд можливостей

Примітки

Джерела

Посилання 
 http://www.tomshardware.com/news/amd-llano-socket-fm1-sample,12549.html
 https://www.amd.com/us/products/desktop/processors/a-series/Pages/a-series-model-number-comparison.aspx 

Роз'єми процесорів